

Віксбург — місто, штат Міссісіпі
 Віксбург — селище, штат Мічиган
 Віксбург — переписна місцевість, штат Аризона
 Віксбург — переписна місцевість в окрузі Юніон, штат Пенсільванія